

Persone
 Andrea Mete – doppiatore italiano
 Levin Mete Öztunalı – calciatore tedesco
 Marco Mete – doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano
 Mattias Mete – calciatore svedese

Altro
 Mete – divinità della mitologia greca che personifica l'ubriachezza
 MetE – enzima appartenente alla classe delle transferasi